Уаки́т — река в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии, левый приток Ципы. Длина реки — 83 км.

География 
Берёт начало из высокогорных озёр Южно-Муйского хребта под пиком 2638 м. К востоку от озёр перевал Орбита, ведущий в истоки Правой Дулешмы, с севера от реки — перевал Уакитский, по которому можно выйти в долину Муйского Уакита. Течёт в направлении на юго-восток через лиственничную тайгу. В долине среднего течения, на правобережье, расположен посёлок Уакит. Впадает в Ципу на высоте 1054 метра над уровнем моря вблизи устья Горбылка. В низовьях соединена протокой с озером Булани.

Ширина реки в среднем течении — 27 метров, глубина — 0,7 метра. В низовьях — 24 и 1,7 метра соответственно.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 Могой (пр)
 Мухтунный (пр)
 Тале (лв)
 51 км: Дулешма (лв)
 54 км: Михайловский (пр)
 63 км: Нерунда (пр)
 67 км: Юктокон (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Ленскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Витим от водомерного пункта с. Калакан до водомерного пункта с. Спицино, речной подбассейн реки — Витим. Речной бассейн реки — Лена.

Код водного объекта — 18030200212117100024874.

Примечания 

Притоки Ципы
Реки Баунтовского эвенкийского района